Првань (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Прване проживало 130 человек.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы), также проживает небольшое количество сербов.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 7 человек (5,38 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 боснийцы — 123 человека (94,62 %);
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %).

Религиозный состав населенния
На 1991 год:
 мусульмане — 123 человека (94,62 %);
 христиане — 7 человек (5,38 %);
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской